De volgende personen:

 Albertus Bruins Slot (1865–1930), burgemeester van Schiermonnikoog en Smallingerland;
 Hanke Bruins Slot (1977), hockeyer, militair en politica;
 Harm Bruins Slot (1948), ambtenaar, politicus en bestuurder (vader van Hanke);
 Johan Bruins Slot (1945–2014), politicus, burgemeester van Adorp en De Marne, dijkgraaf van waterschap Westfriesland en statenlid provincie Noord-Holland;
 Sieuwert Bruins Slot (1906–1972), advocaat, politicus, journalist en verzetsstrijder;
 Tonny Bruins Slot (1947-2020), voetballer, voetbalcoach en scout;
 Toon Bruins Slot (1913-1979), voetballer en voetbalcoach (vader van Tonny);
 Zwaantinus Bruins Slot (1903–1985), politicus, burgemeester van Nijkerk en Alphen aan den Rijn;
En verder naar:
Bruins Slotlaan (Nijkerk), een straat en wijk in Nijkerk, vernoemd naar burgemeester Zwaantinus Bruins Slot.

Zie ook 
 Bruins (doorverwijspagina)